Uneven Beats () — второй мини-альбом американской инди-рок-группы Our Wild Love, бывшей Plain Jane Automobile. Это первый альбом, выпущенный после переименования группы. Релиз состоялся 8 июля 2013 года.

Об альбоме 
В середине 2012 года Plain Jane Automobile покинул барабанщик Джеймс Диккенс. После этого стал вопрос о дальнейшем существовании группы. Оставшиеся участники приняли решение переименовать группу в Our Wild Love, и начали экспериментировать с драм-машинами и электронными инструментами. Первый после переименования сингл «Low» был выложен для бесплатного скачивания 12 ноября 2012 года на сайте bandcamp.com.

Далее в марте 2013 года группа завела страничку на сайте Kickstarter для сбора средств на запись нового мини-альбома. Свои взносы сделали 106 человек, и необходимая сумма в 6800 долларов была собрана с перебором на 4%.

Релиз состоялся на bandcamp.com 8 июля 2013 года. Через несколько дней альбом стал всем доступен для бесплатного скачивания, однако любой желающий может сделать группе пожертвование. Пользователям, непосредственно участвовавшим в краудфандинге, выслали CD-копии альбома с автографами.

В него вошло шесть новых песен, в том числе и «Low» в слегка изменённом виде (конкретнее были добавлены клавишные и уменьшена общая громкость трека). В отличие от всех предыдущих альбомов, в звучании песен стала преобладать электроника, барабанщик был заменён драм-машиной, а также были добавлены звуки из приложений iPad.

У альбома также существует инструментальная версия, однако для бесплатного скачивания она недоступна.

Список композиций

Участники записи

Our Wild Love 
 Джеймс «Дюк» Крайдер — вокал, фортепиано
 Луис Мехиа — гитара, звуки из приложений iPad
 Пол МакКоркелл — бас-гитара, программирование драм-машины, клавишные

Производство 
 Кен «Гранд» Ланьон, Рик Биато — сведение
 Кен «Гранд» Ланьон — мастеринг

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома  на сайте Bandcamp.com

Альбомы Plain Jane Automobile
Альбомы инди-рока
Альбомы электронной музыки
Проекты Kickstarter